Kecapi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kecapi, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Kecapi, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar